Apostolisches Exarchat Kanada steht für:

 Apostolisches Exarchat Kanada (Syro-Malabaren), seit Dezember 2018 Eparchie Mississauga
 Apostolisches Exarchat Kanada (Syrer), Sitz in Montreal, Québec